Pogon je izvor sile (potiska, poriva, vučne sile) kojom se pokreće neko plovilo, letjelica, vozilo, stroj ili slično; katkada se naziva i propulzijom. Pojam se može odnositi kako na postrojenje, stroj ili napravu (dizelski, brodski, raketni, mlazni pogon, pogon na jedra ili vesla, na sva četiri kotača), tako i na oblik energije (električni, mehanički, nuklearni, sunčani pogon), zahvaljujući kojemu se pokretanje događa.
 Pogon (tehnologija) je dio poduzeća ili tvornice koji čini tehničko-tehnološku cjelinu u kojoj se stvaraju određeni proizvodi ili skupine proizvoda. Pogoni mogu biti: glavni, u kojima se obavlja proizvodnja iz osnovne djelatnosti poduzeća; pomoćni, koji opslužuju proizvodne pogone osnovne djelatnosti; sporedni. Uži su organizacijski dijelovi pogona: radne jedinice, radionice, radionička odjeljenja.

Izvori

Vanjske poveznice